Bun pode se referir a:

Pessoas
Bun B

Localidades
Bun (Altos Pirenéus)

Desambiguação